Weiße Wand steht für:
 eine der drei bekannten Arten der Monsterwelle

Weiße Wand heißen folgende geographischen Objekte:

 Weiße Wand (Zillertaler Alpen), 2717 m, höchster Gipfel des Mühlwalder Kamms in den Zillertaler Alpen
 Weiße Wand (Frauenwand), 2518 m, Vorgipfel der Frauenwand in den Zillertaler Alpen zwischen Zillertal und Schmirntal
 Weiße Wand (Totes Gebirge), 2198 m, über dem Traunursprung bei Grundlsee